Der Kanton Argenton-sur-Creuse ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Châteauroux im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Argenton-sur-Creuse.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Argenton-sur-Creuse die elf Gemeinden Argenton-sur-Creuse, Bouesse, Celon, Chasseneuil, Chavin, Le Menoux, Le Pêchereau, Le Pont-Chrétien-Chabenet, Mosnay, Saint-Marcel und Tendu. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 235,27 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3603.

Argentondurcreuse